Коктобинский сельский округ

 Коктобинский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Коктобинский сельский округ (Енбекшиказахский район) — сельский округ в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Коктобинский сельский округ (Талгарский район) — сельский округ в Талгарском районе Алматинской области.
 Коктобинский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Коктобинский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.